Forgeron ist der Familienname folgender Personen:

 Melanie Forgeron (* 1976), deutsche Opern- und Liedsängerin (Mezzosopran)
 Michael Forgeron (* 1966), kanadischer Ruderer, Olympiasieger